Иньшако́в — фамилия. Известные носители:

 Иньшаков, Александр Николаевич — российский искусствовед.

 Иньшакова, Евгения Юрьевна (род. 1973) — российский литературовед, культуролог, музейный работник.